Dempf ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Dempf (1891–1982), katholischer Philosoph
 Gerhard Dempf (* 1979), deutscher Judoka
 Peter Dempf (* 1959), deutscher Autor
 Rainer Dempf (* 1961), österreichischer Fotograf und Grafiker, Mitglied der Künstlergruppe  Steinbrener/Dempf & Huber